O Campeonato Alagoano de Futebol de 1968 foi campeonato de futebol do estado de Alagoas. A competição foi organizada pela Federação Alagoana de Futebol e o campeão foi o CSA

Campeonato Alagoano de Futebol
Futebol de 1968 em Alagoas